Вале́рий Гео́ргиевич Асратя́н (, 1958, Ереван, Армянская ССР, СССР — 1996, Москва, Россия) — советский серийный убийца, педофил и насильник, известный как «Режиссёр смерти». До совершения преступлении работал психологом, был дважды судим за совращение несовершеннолетних. Совершил 17 изнасилований, 6 покушений, 2 убийства. Расстрелян по приговору суда.

Биография 
Валерий Асратян родился в 1958 году в Ереване в благополучной семье. В отличие от большинства серийных убийц, в детстве он не подвергался насилию или жестокому обращению со стороны окружающих. Асратян рос слабым и болезненным. Ещё в детском возрасте у Асратяна стала проявляться патология — в детском саду он играл с девочками из своей группы в «доктора». Суть игры сводилась к раздеванию и ощупыванию «пациентки».

Сексуальные проблемы и первые преступления 
Асратян вёл активную сексуальную жизнь. Первый половой акт он совершил ещё в 13 лет, причём его партнёрша была на 15 лет старше. Поскольку его партнёршами в дальнейшем на протяжении нескольких лет выступали ровесницы, боявшиеся забеременеть, он практиковал в основном оральный секс и разнообразные нетрадиционные способы. В школе Асратян начал увлекаться психологией. Окончив школу, он поступил в 1975 году в Армянский педагогический институт по специальности «дошкольная психология и педагогика». Приблизительно в это время у будущего маньяка сложился образ будущих жертв: это должны были быть девочки 10-14 лет. В то же время, прочитав роман Владимира Набокова «Лолита», Асратян проводит параллели между собой и героем этого нашумевшего произведения Гумбертом, а образ самой Лолиты становится для него идеалом. В 1980 году Асратян, окончив институт, устроился на работу психологом в специнтернат для детей, страдающих церебральным параличом и полиомиелитом. В 1981 году женился на москвичке и переехал в столицу.

В том же году Асратян впервые совершил преступление — изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, но вскоре был изобличён и в 1982 году по приговору суда отправлен в колонию. В 1984 году Асратян освободился, но в 1985 году совершил такое же преступление и снова оказался в местах лишения свободы. В 1987 году после отбытия наказания Асратян переехал в город Валуйки Белгородской области, но в 1988 году вернулся в Москву. Жена Асратяна выгнала его из дома, но вскоре он встретил женщину — Марину Агаеву, с которой вступил в гражданский брак. Её 14-летняя дочь Татьяна, страдавшая психическими расстройствами, также стала сожительствовать с Асратяном. Обосновавшись в Москве, он заставляет обеих помогать ему в совершении преступлений.

Серия изнасилований и убийств 
Асратян для совершения последующих преступлений применял сильнодействующие психотропные препараты, принимаемые Татьяной для лечения, в состав которых входили нейролептики и транквилизаторы. Также он сделал себе фальшивое удостоверение кинорежиссёра, при помощи которого входил в доверие к своим жертвам. Их он находил в районе магазина «Детский мир».

В феврале 1988 года он заманил в квартиру девушку под предлогом кинопроб. Подмешав ей препарат в кофе, он ждал, когда девушка впадёт в бессознательное состояние. Когда это произошло, Асратян насиловал её в течение нескольких часов, забрал деньги и вещи, после чего вывел её в район железнодорожной станции Подольск и оставил там. Девушка была обнаружена, однако вспомнить ничего не смогла. Продавая вещи, Асратян покупал шампанское и цветы для новых жертв. Таким образом он совершил 17 изнасилований. Многие из его жертв пробыли в его квартире по нескольку дней. Со временем Асратян стал серьёзно задумываться о возможности поимки. С целью скрыть следы преступления он начал убивать своих жертв.

Асратян всегда совершал преступления разным почерком, чтобы их не идентифицировали как серию. Первая жертва Асратяна была убита ножом, вторая утоплена в собственной ванне (единственный случай, когда преступление было совершено в квартире жертвы). Ещё одна жертва, которую он попытался задушить поясом, выжила. Пятеро девушек, которые приняли заранее приготовленную преступником смертельную дозу препарата, спаслись, так как вовремя подоспела медицинская помощь.

Арест, следствие и суд 
Одна из жертв Асратяна, оставшаяся в живых, не полностью потеряла память и сумела показать улицу и дом, где проводились «съёмки». Вскоре человек, похожий на фоторобот маньяка, попал в поле зрения наружного наблюдения. Преступник был арестован при очередном предложении девушке сняться в кино. В ходе следствия была доказана его вина в совершении 17 изнасилований, 2 из которых были сопряжены с убийствами, а 6 — с покушениями на убийство. Асратян боялся оказаться в колонии, где в отношении насильников другие заключённые практиковали насильственный гомосексуализм, и сознательно пошёл на высшую меру наказания, потребовав для себя расстрела. Суд удовлетворил просьбу маньяка. Кассационную жалобу он писать отказался и был казнён в Бутырской тюрьме в 1996 году. Марина Агаева была приговорена к 10 годам лишения свободы.

В массовой культуре 
 Следствие вели… «Режиссёр смерти».
 Легенды советского сыска. «Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Примечания

Ссылки 
 Секс под наркозом
 Режиссёр смерти — фильм из цикла Следствие вели…
 Девочка, хочешь сниматься в кино? — фильм из цикла Легенды советского сыска

Казнённые за убийство
Казнённые в 1996 году
Расстрелянные в Российской Федерации
Насильники СССР
Серийные убийцы СССР
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Выпускники Армянского педагогического университета
Преступники Москвы
Казнённые в Бутырской тюрьме
Персоналии:Валуйки
Грабители СССР
Казнённые серийные убийцы